NBF kann bezeichnen:

 Nachrichtenbaufahrzeug
 Nadelbewegungsfühler
 die Namibia Basketball Federation
 die National Bank Financial Group der Bank von Kanada
 das National Book Festival
 die Norsk Bartender Forening
 der Norsk Bridgeforbund

NBF